Apollo kan avse:

 Apollon – en grekisk gud, Apollo enligt romarna
 Apollo (Adobe) – en produkt från Adobe Systems
 Apollo (dator) – arbetsstationer tillverkade under 80-talet
 Apollo (biograf) – en biograf i Stockholm
 Apollo (biograf Göteborg) – en biograf i Göteborg
 Apollo (häst) –  ett engelskt fullblod
 Apollo Resor – researrangör
 Apollofjäril – en fjärilsart
 Hammersmith Apollo – en konsertlokal i London, ofta bara kallad The Apollo
 Apollo (läroverk) – smeknamnet för Laguska skolan, ett läroverk för flickor i Helsingfors (1889-1973)

Astronomi
 Apollo-asteroid – en kategori av jordnära asteroider
 1862 Apollo – en asteroid
 Apollo (månkrater) – en nedslagskrater på månen

Geografi
 Apollo, Pennsylvania – en kommun av typen borough i Armstrong County i Pennsylvania

Teatrar
 Apollo Theater – en teater i New York
 Apollo Theatre – en teater i London
 Apolloteatern – ett svenskt produktionsbolag
 Apollo (teater) – en tidigare teater och biograf vid Esplanadparken 10 i Helsingfors 1899–1917

Teknik
 Apolloprogrammet – ett amerikanskt rymdfartsprojekt
 Apollos kommando- och servicemodul – de rymdkapslar som användes i Apolloprogrammet
 Apollo-Sojuz-testprojektet – den första dockningen mellan två rymdfarkoster från de båda supermakterna Sovjetunionen och USA
 Apollo (ASTP) - den rymdkapsel som användes i Apollo-Sojuz-testprojektet
 Apollo (mopedmärke) – ett mopedmärke
 Apollo (bilmärke) – en biltillverkare
 Volkswagen Apollo – en bilmodell från Volkswagen